Yŏnan kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 Yŏnan-ŭp, ort, Södra Hwanghae, 
 Yŏnan-gun, kommun, Södra Hwanghae, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar